Premjer-Liga Dames (basketbal), Sovjet-Russische basketbalcompetitie (1923–1992)
 Premjer-Liga Dames (volleybal), Sovjet-Russische volleybalcompetitie (1933–1991)